Niels Stensen (1638-1686), bekend als Nicolaus Steno, een Deense anatoom, natuuronderzoeker, bisschop en zalige
Sten Stensen (1947), een Noorse schaatser